Групповая гонка среди женщин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 5 августа 2018 года.  Дистанция составила 130 км. 

Чемпионкой Европы  стала итальянская спортсменка Марта Бастианелли, показавшая время 3ч 28'15". На втором месте нидерландская спортсменка Марианна Вос   (+ 0"), на третьем -  велогонщица из Германии Лиза Бреннауэр (+ 0").

Россиянки остались вне борьбы за медали в этом виде программы на чемпионате Европы в Глазго. Анастасия Яковенко приехала в первой группе с медалистами, где был разыгран спринт, заняв в итоге 17-е место (+ 0").Елизавета Ошуркова, Анастасия Пляскина, Маргарита Сырадоева не финишировали.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2018 — индивидуальная гонка (мужчины) на сайтах статистики • FirstCycling • ProCyclingStat • Cyclingarchives